Булгаристан може да се отнася за:
 старото (до 1922) име на Татарстан
 турското/тюркското название на България